Molekulska formula -{C17H19N5O6S2}- se može odnositi na:

 Cefkapen
 Cefovecin